Menanggal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Menanggal, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Menanggal, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar